Ондурас има више значења:

 Ондурас (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ондурас (Копаинала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ондурас (Силтепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ондурас (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ондурас (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ондурас (Силитла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику